Pliocaloca är ett släkte av nattsländor. Pliocaloca ingår i familjen Calocidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Nattsländor
Pliocaloca